Комиссар Монтальбано () — итальянский телесериал, основанный на полицейских романах Андреа Камиллери. Главный герой — комиссар Сальво Монтальбано, и истории разворачиваются в воображаемом городе Вигата, на юге Сицилии.

Контекст 
Комиссар Сальво Монтальбано (Лука Дзингаретти) руководит полицейским участком в Вигате, вымышленном городе в вымышленной провинции Монтелуза на Сицилии. Сериал повествует о блестящих расследованиях Монтальбано и его команды. Несмотря на многочисленные приключения, Монтальбано остаётся верен давним романтическим отношениям с Ливией Бурландо (Сония Бергамаско), которая живёт в Генуе на севере Италии.

Эпизоды

Основные места 

Сериал в основном снимался в различных городках провинции Рагуза, среди них:

 Рагуза
 
 Модика
 Шикли
 Комизо
 Испика
 Виттория

См. также

Примечания 

Телесериалы о полицейских Италии
Драматические телесериалы Италии
Телесериалы на итальянском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается на Сицилии
Телесериалы Rai
Телесериалы Palomar